

Anno 
 479 o 479 a.C.

Codici 
 479 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sollies-Pont, nel Var, dipartimento della Francia meridionale

Matematica 
 479 – numero